Suwa bezeichnet:

 Suva, Hauptstadt der Fidschiinseln, in veralteter Schreibweise
 Suwa-gun (Nagano), Landkreis in der Präfektur Nagano
 Provinz Suwa, ehemalige japanische Provinz um diesem Landkreis
 Suwa (Nagano), Stadt gebildet aus Gemeinden dieses Landkreises
 Suwa-See, See in diesem Landkreis
 Suwa (Han), Lehen in diesem Landkreis
 Suwa (Klan), den Feudalklan des Lehens
 ein anderer Name für das äthiopische bzw. eritreische Getränk Tella

Suwa ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Suwa (* 1972), deutsche Schauspielerin
 Gen Suwa (* 1954), japanischer Paläoanthropologe
 John Eijirō Suwa (* 1947), japanischer Geistlicher und Bischof von Takamatsu
 Michiko Suwa, Geburtsname von Miki Gorman (1935–2015), japanisch-US-amerikanische Marathonläuferin
 Shigeki Suwa (1920–1997), japanischer Physiker
 Tetsushi Suwa (* 1969), japanischer Schriftsteller
 Toshinari Suwa (* 1977), japanischer Marathonläufer 

Siehe auch:
 Suva (Begriffsklärung)